Флаг Незамаевского сельского поселения — упрощённое наименование флага двух сельских поселений Краснодарского края России:

 Флаг Незамаевского сельского поселения — флаг муниципального образования Незамаевское сельское поселение Новопокровского района.
 Флаг Незамаевского сельского поселения — флаг муниципального образования Незамаевское сельское поселение Павловского района.